I detentori del titolo erano Mike e Bob Bryan ma sono stati sconfitti in semifinale da Jonathan Marray e Frederik Nielsen.

Il team Marray-Nielsen è riuscito a conquistare il titolo superando in finale Robert Lindstedt e Horia Tecău per 4-6, 6-4, 7-65, 65-7, 6-3, diventando la prima squadra a vincere il torneo di doppio maschile a Wimbledon come wildcard. Nielsen diventa il 2° danese a vincere un titolo del Grande Slam succendendo al nonno, Kurt Nielsen, che vinse il doppio misto agli U.S. National Championships 1957.

Teste di serie 

  Maks Mirny /  Daniel Nestor (secondo turno)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinale)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (terzo turno)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (finale)
  Alexander Peya /  Nenad Zimonjić (primo turno)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (secondo turno)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (terzo turno)

  Marcel Granollers /  Marc López (primo turno) 
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (semifinale) 
  František Čermák /  Filip Polášek (primo turno) 
  Santiago González /  Christopher Kas (secondo turno) 
  Colin Fleming /  Ross Hutchins (primo turno) 
  Eric Butorac /  Jamie Murray (secondo turno) 
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (quarti di finale) 
  André Sá /  Bruno Soares (secondo turno)

Coppie che hanno ricevuto una wildcard 

  Liam Broady /  Oliver Golding (primo turno)
  Josh Goodall /  Alexander Ward (primo turno)
  Jonathan Marray /  Frederik Nielsen (campioni)
  Chris Guccione /  Lleyton Hewitt (terzo turno)
  Jamie Delgado /  Ken Skupski (secondo turno)

Coppie passate dalle qualificazioni 

  Lewis Burton /  George Morgan (primo turno)
  Bobby Reynolds /  Izak van der Merwe (secondo turno)
  Andre Begemann /  Igor Zelenay (primo turno)
  Matthias Bachinger /  Tobias Kamke (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2012
ATP World Tour 2012